La Maserati GranTurismo peut désigner : 
 Maserati GranTurismo I, premier modèle apparu en 2007
 Maserati GranTurismo II, second modèle apparu en 2023